Ptahschepses ist der Name mehrerer Altägypter:
 Ptahschepses (Beamter, 5. Dynastie), Beamter (5. Dynastie)
 Ptahschepses (Beamter), Beamter und Hoherpriester des Ptah (4. bis 5. Dynastie)
 Ptahschepses (Wesir), Wesir und Schwiegersohn des Niuserre
 Ptahschepses Impy, Wesir unter Pepi II.
 Ptahschepses (Prinz), möglicher Sohn von Pepi II.